Příjmení Delius nosí více osobností:

Frederick Delius (1862–1934), anglický hudební skladatel
Friedrich Christian Delius (1943–2022), německý spisovatel
Christopf Traugott Delius (1728–1779), německý báňský inženýr